O’Ferrall ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Triplett O’Ferrall (1840–1905), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei), Gouverneur des Bundesstaates Virginia
 Ronald O’Ferrall (1890–1973), anglikanischer Bischof von Madagaskar